Телогре́йка

 Ватник — стёганая ватная куртка.
 Душегрея (душегрейка) — женская тёплая безрукавка.
 Фуфайка — нательная тёплая одежда.

Зимняя одежда